Грант Григоря́н:

 Григорян, Грант Арамович (1919—1962) — советский композитор.
 Григорян, Грант Меружанович (род. 1966) — армянский военный деятель и депутат.
 Григорян, Грант Тигранович — советский деятель, заместитель управляющего делами ЦК КПСС.